The Wild Party – film del 1923 diretto da Herbert Blaché
 L'allegra brigata – film del 1929 diretto da Dorothy Arzner
 L'uomo dalla forza bruta – film del 1956 diretto da Harry Horner
 Party selvaggio (The Wild Party) – film del 1975 diretto da James Ivory